Gyda Westvold Hansen (ur. 20 kwietnia 2002) – norweska kombinatorka norweska, startująca również w zawodach skoków narciarskich. Zawodniczka klubu Idrettslaget Nansen. Multimedalistka mistrzostw Norwegii. W grudniu 2018 jako pierwsza Norweżka w historii wygrała zawody Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej. Trzykrotna złota medalistka mistrzostw świata. Pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów. Złota medalistka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020). Zwyciężczyni Letniego Grand Prix 2021. Dwukrotna zdobywczyni Pucharu Świata w kombinacji norweskiej.

Jest kuzynką norweskiej biegaczki Therese Johaug.

Osiągnięcia (Kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach 
stan na 5 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Osiągnięcia (Skoki narciarskie)

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach LPK

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki w serwisie FIS (kombinacja norweska)
 Profil zawodniczki w serwisie FIS (skoki narciarskie)
 

Norwescy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 2002
Norweskie skoczkinie narciarskie
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023